Unie van Utrecht (1579), Verdrag tussen de opstandige Nederlandse gewesten in de tachtigjarige oorlog
 Unie van Utrecht (1889), Unie van nationale oudkatholieke kerken

Zie ook
Unie van Atrecht